«Купина» () — ітеративна криптографічна геш-функція описана у національному стандарті України ДСТУ 7564:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція хешування». Стандарт набрав чинності з 1 квітня 2015 року наказом Мінекономрозвитку від 2 грудня 2014 року №1431. Текст стандарту є у вільному доступі .

Стандарт ДСТУ 7564:2014 розроблено задля поступової заміни міждержавного стандарту  та згідно чинного наказу Мінцифри від 30 вересня 2020 року №140/614 може застосовуватися для створення кваліфікованого електронного підпису з 01 січня 2021 року, та обов'язковий для застосування після 1 січня 2022 року замість функції гешування за .

Функція стиснення Купини складається з двох фіксованих 2n-бітних перестановок T⊕ і T+, структура яких запозичена у шифра Калина. Зокрема, використовуються чотири таких самих S-блока. Результат роботи геш-функції може мати довжину від 8 до 512 біт. Варіант, який повертає n біт, позначається як Купина-n.

Алгоритм 

Спочатку повідомлення  доповнюється до довжини, кратної розміру блока. Для цього до повідомлення додається 1 біт , після нього  нульових бітів, де  і 96 біт, які містять довжину повідомлення в бітах. Таким чином, максимальна довжина повідомлення становить  біт.

Далі повідомлення розбивається на  блоків  по  біт у кожному. Для варіантів функції, які повертають до 256 біт включно,  = 512. Для варіантів, які повертають значення, довші 256 біт,  = 1024.

Далі, будується геш-функція, з використанням наступного ітеративного алгоритму.

де

, якщо l = 512, або , якщо l = 1024

 — функція, яка повертає  найбільш значущих бітів блока розміром 

Кількість ітерацій для варіантів функції, які повертають до 256 біт включно — 10. Кількість ітерацій для варіантів функції, які повертають значення, довші 256 біт, — 14.

Перестановки T⊕ і T+ 

Ці перетворення керують станом, представленим матрицею G, яка містить у кожній комірці 1 байт інформації. Матриця має розмір 8Х8 (при ) або 8Х16 (при ).

Спочатку матриця G заповнюється послідовністю байт. Наприклад для послідовності 00 01 02 … 3f матриця G виглядає так.

Аналогічно заповнюється матриця 8 X 16.

Перестановки  і  визначені як:

  

  

Функція  додає по модулю 2 вектор

до кожного стовпця матриці стану ( — номер раунду).

Функція  додає по модулю  вектор

до кожного стовпця матриці стану ( — номер раунду).

Функція  підміняє елементи матриці стану  підстановкою з одного з чотирьох S-блоків (номер S-блока визначається як ).

Функція  виконує циклічний зсув вправо елементів матриці стану. Рядки з номерами  зсуваються на  елементів, а рядок 7 зсувається на 7 елементів при  або на 11 елементів при .

Для виконання функції  кожен елемент матриці стану представляється як елемент скінченного поля , сформованого незвідним поліномом . Кожен елемент матриці стану  обчислюється за формулою:

де  — вектор (0x01, 0x01, 0x05, 0x01, 0x08, 0x06, 0x07, 0x04), а  — номер стовпця матриці стану .

S-блоки

Підстановка π0

Підстановка π1

Підстановка π2

Підстановка π3

Криптостійкість 

Автори запевняють, що диференціальні атаки і rebound-атаки неефективні вже після 4 ітерацій функцій перестановок. У таблиці наведені заявлені авторами показники криптостійкості.

У результаті незалежного криптоаналізу вдалося провести атаку тільки на перші 5 раундів; складність знаходження колізії для скороченої до 5 раундів функції Купина-256 складає 2120.

Використання 

Kupyna-reference — код референсної реалізаціі на C

cppcrypto — Бібліотека з відкритим вихідним кодом на C++

cryptonite — бібліотека криптографічних перетворень від ПриватБанку з відкритим програмним кодом на C, має експертний висновок UA.14360570.00001-01 90 01-1 за результатами державної експертизи у галузі КЗІ

Примітки

Див. також 
 Калина (шифр)
 СТРУМОК (шифр)
 Стандарти криптографії

Криптографія
Геш-функції
Криптографічні геш-функції
Стандарти криптографії
Стандарти ДСТУ